Корчак Мар'ян Іванович (6 вересня 1995 р., с. Шкло, Яворівський район, Львівська обл.) — український військовик, боєць Добровольчого Українського Корпусу «Правого сектора».

Обставини загибелі 

Загинув 25 травня 2018 р. від осколкового поранення, отриманого під час артилерійського обстрілу позицій в околицях смт Зайцеве на Горлівському напрямку.

Нагороди 
 Відзнака «Бойовий Хрест Корпусу»

Примітки 

Солдати (Україна)
Українські воїни, загиблі у російсько-українській війні (з 2014)
Померли 2018
Діячі Добровольчого українського корпусу
Померли 25 травня
Діячі Правого сектора